Original Sin peut désigner:

 Original Sin : une chanson du groupe INXS
 Original Sin : un album du groupe INXS sorti en 2010

Homonymie